Ле́скинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лескинен, Вяйнё (1917—1972) — финский политик и дипломат.
 Лескинен, Мария Войттовна (род. 1970) — специалист в области польской истории и культуры XVI–XVII веков.
 Лескинен, Пекка (род. 1954) — финский фигурист.
 Лескинен, Юйсе (1950—2006) — финский певец, поэт и писатель, автор песен.